Área metropolitana de Decatur puede referirse a:

 Área metropolitana de Decatur (Alabama) en Alabama, Estados Unidos; o
 Área metropolitana de Decatur (Illinois) en Illinois, Estados Unidos.